U 64 bezeichnet:
 SM U 64, ein U-Boot der Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 64 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg

U64